Robert ou Bob Walker sont des noms pouvant désigner :

Divertissement
Robert Walker (1888-1954), acteur américain
Robert Walker (1918-1951), acteur américain
Robert Walker Jr. (1940-2019), acteur américain, fils du précédent
 (1961-2015), animateur canado-américain

Arts
Robert Walker (1599-1658), portraitiste anglais
 (1937-2017), guitariste de blues américain
 (né en 1946), compositeur et écrivain anglais
 (1952-1992), photographe et activiste écologique américain
 (né en 1953), poète et écrivain australien

Politique
 (c. 1597-1673), marchand et homme politique anglais
Robert J. Walker (1801-1869), 
 (1838-1903), homme politique américain, de Pennsylvanie
 (1916-1989), homme politique canadien, de Saskatchewan
Robert Walker, baron Walker de Gestingthorpe (né en 1938), avocat et juge britannique
 (né en 1942), homme politique américain, de Pennsylvanie

Religion
 (1709-1802), prêtre anglais, nommé Wonderful Walker
 (1755-1808), révérend de l'Église d'Écosse
 (1789-1854), auteur clérical et traducteur anglais
, archevêque canadien de Peterborough

Sports

Football
 (1891-1965), joueur australien de football australien pour Essedon
 (1912-1997), joueur australien de football australien pour Geelong
 (né en 1942), joueur de football anglais
 (1900-1971), joueur australien de football australien pour Fitzroy
Bobby Walker (1879-1930), footballeur international écossais
 (1884-1940?), joueur de football anglais
 (né en 1903), joueur de football anglais
 (né en 1906), joueur de football écossais
 (1922-1991), joueur de football écossais
 (né en 1970), joueur australien de football australien
 (né en 1972), joueur américain de football américain
 (né en 1982), joueur de football écossais
 (né en 1987), joueur de football suédois
, joueur de football anglais
, joueur de football écossais

Aviron
 (né en 1973), rameur australien

Catch
, catcheur professionnel américain

Autres
 (1850-1917), officier colonial britannique
 (1878-1961), syndicaliste britannique
 (1929-2016), officier de marine américain
 (né en 1947), professeur de sciences politiques britannique

Voir aussi
 (né en 1939), écrivain et éditeur anglais